Abtretung oder Zession steht für:

 Abtretung (Deutschland), im Zivilrecht die vertragliche Übertragung einer Forderung vom alten bzw. ursprünglichen Gläubiger (Zedent) auf den neuen (Zessionar)
 Zession (Österreich)
 Abtretung (Schweiz)
 Abtretung (Völkerrecht), Zession eines Gebiets oder Rechts durch Vertrag zwischen Staaten

Siehe auch:
 Abtreter